John Hughes (1677-1720), poeta britannico 
John Hughes (1797-1864), arcivescovo di New York 
John Hughes (1814-1889), imprenditore gallese
John Ceiriog Hughes (1832-1887), poeta gallese
John Chambers Hughes (1891-1971), diplomatico statunitense, ambasciatore della NATO 
John Hughes (1882-1954), scenografo statunitense
John Hughes (1943-2022), ex calciatore scozzese
John Hughes (1947), diplomatico britannico e ambasciatore dell'Argentina
John Hughes (1950-2009), regista, sceneggiatore e produttore statunitense 
John Hughes (1950), musicista irlandese e manager dei The Corrs 
John Hughes (1954), hockeista su ghiaccio canadese
John Hughes (1961), scrittore australiano
John Hughes (1964), ex calciatore e allenatore scozzese
Richard John Hughes (1965), ex calciatore canadese
John Hughes (1988), giocatore di football americano dei Cleveland Browns
John Hughes (1988), hockeista su ghiaccio canadese